Världscupen i skeleton 2009/2010 var en internationell uppsättning tävlingar under skeletonsäsongen. Säsongen började 12 november 2009 i Park City, Utah, USA och avslutades 24 januari 2010 i Igls, Österrike (strax utanför Innsbruck). Tävlingarna organiserades av FIBT. Martins Dukurs, Lettland vann herrklassen och Mellisa Hollingsworth, Kanada segrade på damsidan.

Kalender

Resultat

Herrar

Damer

Totalt

Herrar

Damer

Källor

Externa länkar
IBSF

Skeletonsäsongen 2009/2010
Skeleton
2009/2010